August von Etzel ist der Name folgender Personen:

* August von Etzel (General, 1784) (1784–1850), preußischer Generalmajor, Geodät, Pionier der Telegrafie in Deutschland
 August von Etzel (General, 1808) (1808–1888), preußischer General der Infanterie und Politiker